CityShuttle steht für:

 die Inlandsreisezugwagen der ÖBB
 die Nahverkehrs-Doppelstockwagen der ÖBB
 ein flexibles Mobilitätsangebot im ÖPNV der Stadt Aschaffenburg